Magal (álbum) — álbum do cantor Sidney Magal
Magal (futebolista) — futebolista brasileiro

Desambiguações de antropônimos